Hammarsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hammarsjötjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 690567-135974), sjö i Härjedalens kommun,  (9,27 ha)
Hammarsjötjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 690607-135920), sjö i Härjedalens kommun,  (8,37 ha)
Hammarsjötjärnen, sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn